IET puede referirse a:

 Industria, Energía y Turismo, Ministerio del Gobierno de España
 Instituto europeo de Tecnología, proyecto de la Unión Europea

Siglas